Edmond II peut faire référence à :
 Edmond Côte-de-Fer ( 988-1016), roi d'Angleterre ;
 , baron Athenry.

Voir aussi 

 Edmond